Велюр:
 Велюр — чистошерстяная ворсованная ткань из пряжи суконного прядения
 Велюр — вид ворсовой кожи
 Велюр-дю-Касаи — вид ткани, производимой в Демократической Республике Конго
 Велюр — бархатистое покрытие из шоколада для тортов